Souvigné (Charente)
 Souvigné (Indre-et-Loire)
 Souvigné (Deux-Sèvres)
ook:
Souvigné-sur-Même,  Sarthe
Souvigné-sur-Sarthe,  Sarthe